Pamuktjii kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pamuktjii (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Stara Zagora, 
 Pamuktjii (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Novi Pazar, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar